Kerguelen est originellement un patronyme, qui a donné naissance à divers autres homonymes.

Patronyme 

 Famille de Kerguelen de Kerbiquet, dont :
 Hyacinthe de Kerguelen de Kerbiquet (1637-?), un capucin arrivé en 1689 à l'île Bourbon (l'actuelle île de La Réunion) pour assurer l'instruction religieuse de la jeune colonie. 
 Michel Kerguélen (1928-1999), un botaniste français ;
 Yves Joseph de Kerguelen de Trémarec (1734-1797), dit « Kerguelen », un officier de marine et navigateur français, découvreur éponyme des îles Kerguelen.

Toponyme 

 les îles Kerguelen, un archipel français du sud de l'océan Indien,
 le plateau des Kerguelen, un vaste plateau sous-marin du sud de l'océan Indien, dont émergent les  îles Kerguelen, l'île Heard et les îles McDonald ;
 l'île Kerguelen, une île fluviale de la Loire à Ancenis (Loire-Atlantique) ;
 l'anse de Kerguelen, un site naturel proche de Lorient, propriété du Conservatoire du littoral.

Sciences et techniques 
 Kerguelen Facula est une zone brillante sur Titan, satellite naturel de Saturne.
 LIndex de Kerguélen est une liste de référence de toute la flore française, créée par Michel Kerguélen.

Culture et société 
 Le CMA CGM Kerguelen est un porte-conteneurs.

Notes et références 

Patronyme français